Эслава () — многозначный термин.

Топоним
 Эслава — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Фамилия
 Эслава, Мигуель-Гиларион (1807—1878) — испанский композитор.